«Сучасність» — український місячник літератури, мистецтва, суспільного життя.
 Сучасність — особливе ставлення до теперішності, що виникає в епосі модерну.

Див. також 
 Сучасна архітектура